Observant l'Islam: el desenvolupament religiós al Marroc i a Indonèsia, és un estudi comparatiu de Clifford Geertz publicat l'any 1968. El llibre té un total de 164 pàgines dividides en prefaci, quatre capítols i una anàlisi del mateix autor. En aquest llibre l'autor fa un estudi comparatiu de com és viscut i concebut l'islam en dues societats amb orígens totalment diferents, com són Indonèsia i el Marroc, i les diferents maneres de concebre la religió.

El llibre parla dels diferents orígens de l'Islam en ambdós països i del seu transcorregut històric, com a principal tema que tracta abastar, és la comparació de la forma de concebre l'Islam per una part a Indonèsia amb la forma que tenen al Marroc. Aquesta sense dubte és la idea principal. La comparació de Marroc amb Indonèsia, tot i parlar de les diferències, no se centra en aquestes, donat que són notòries, sinó que recalca més les semblances entre ambdues.

Contingut 
Clifford Geertz analitza el canvi religiós al Marroc desenvolupant un enfocament de l'Islam que utilitza tant la història com l'antropologia. La seva anàlisi té les seves arrels en la seva concepció de l'antropologia com una disciplina el focus és la cultura, un sistema de significats a través de el qual els éssers humans intercanvien béns i símbols. En les societats tradicionals, la religió té un lloc particular en aquest sistema on té un paper polític de legitimació. La dominació europea va provocar canvis al Marroc, inclòs el declivi de la sacralitat i el triomf del salafisme, una doctrina més adequada a el sentiment nacional. Una perspectiva post-geertziana podria considerar que el salafisme es va convertir en una doctrina oficial de l'estat post-colonial, i que es va radicalitzar mentre brindava educació massiva, donant lloc al desafiament islamista. El declivi de la santedat va crear un buit que va omplir l'islamisme.

Bibliografia 
 Clifford Geertz (1994).Observando el Islam: El desarrollo religioso en Marruecos e Indonesia (A. López, Trad.). Barcelona, España: Paidós Studio (Obra original publicada en 1968)

Obres del 1968